Кочкин — русская фамилия; имеет женскую форму Кочкина; также топоним.

Известные носители 
 Кочкин, Александр Михайлович (род. 1951) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 
 Кочкин, Владимир Ефимович (1920—1986) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхозной фермы.
 Кочкин, Григорий Александрович (1895—1929) — преступник, главарь банды, орудовавшей в Иркутской губернии.
 Кочкин, Геннадий Владимирович (1934—2021) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Кочкин, Иван Иванович — Георгиевский кавалер, прапорщик.
 
 
 Кочкин, Сергей (род. 1970) — российский легкоатлет, прыгун тройным.



Топоним 
 Кочкин — хутор в Теучежском районе Адыгеи, входит в состав Понежукайского сельского поселения.
 Кочкин — хутор в Теучежском районе Адыгеи, входит в состав Пчегатлукайского сельского поселения.

См. также 
 Кочкино
 Кычкин